Шостаківка — село, Донецька область, Олександрівський район
 Шостаківка — селище, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Шостаківка — колишнє село, зараз у складі міста Шаргород
 Шостаківка — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці